Оле́г Дми́триевич Панко́в (род. 28 августа 1946, Балей, Читинская область, РСФСР, СССР) — российский авиаконструктор, Герой Труда Российской Федерации (2017).

Биография 
Олег Дмитриевич Панков родился 28 августа 1946 года в городе Балей Читинской области (ныне — Забайкальский край).

Работал в Раменском приборостроительном конструкторском бюро, а затем перешёл в ОКБ Сухого. Занимал посты первого заместителя директора программы, заместителя главного конструктора, дослужившись до должности директора программы — главного конструктора «ОКБ Сухого». Имеет несколько патентов на системы вооружений в области авиастроения.

На этом посту стал главным конструктором многофункционального истребителя Су-30СМ. За разработку и введение в строй данного самолёта, впервые применённого во время российской военной операции в Сирии, был удостоен звания «Герой Труда Российской Федерации».

Награды 
 Звание «Герой Труда Российской Федерации» с вручением золотой медали «Герой Труда Российской Федерации» (2017, точная дата неизвестна, «закрытым» указом президента России).
 Орден «За военные заслуги» (2018, точная дата неизвестна).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 июля 2009) — «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».
 Звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации» (29 июля 1999) — «за заслуги перед государством, большой вклад в разработку, создание современной авиационной техники и многолетний добросовестный труд».

Примечания 

Авиаконструкторы России